Growing Up Is Getting Old () — песня болгарской певицы Виктории Георгиевой. Представляла Болгарию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, Нидерланды.

Официальное музыкальное видео было выпущено 10 марта 2021 года. Длинное 5-минутное музыкальное видео начинается с черно-белой симуляции ведущего новостей, впервые объявляющего об отмене песенного конкурса «Евровидение». Музыкальное видео завершается реальными черно-белыми кадрами Виктории в детстве и кадрами ее семьи.

Участие на «Евровидении» 
Эта песня была выбрана для представления Болгарии на конкурсе песни «Евровидение-2021» после того, как Виктория Георгиева была внутренне отобрана национальной телекомпанией. В полуфинале конкурса 2021 года был представлен тот же состав стран, который был определен жеребьевкой полуфинала для конкурса 2020 года. Болгария была помещена во второй полуфинал, состоявшийся 20 мая 2021 года, и выступала во второй половине шоу. Заняв третье место в полуфинале, песня вышла в финал и там заняла одиннадцатое место со 170 очками.

Чарты

Примечания 

Синглы 2021 года
Песни Болгарии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2021»